Juan Sebastián Cabal e Robert Farah erano i detentori del titolo ma sono stati eliminati al primo turno da Francisco Cerúndolo e da Máximo González.

In finale Alexander Erler e Lucas Miedler hanno battuto Santiago González e Andrés Molteni con il punteggio di 6-3, 7-61.

Teste di serie 

  Rajeev Ram /  Joe Salisbury (primo turno)
  Wesley Koolhof /  Neal Skupski (primo turno)

 
  Nikola Mektić /  Mate Pavić (primo turno) 
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (primo turno)

Wildcard 

  Alexander Erler /  Lucas Miedler (campioni) 

  Robin Haase /  Philipp Oswald (quarti di finale)

Ranking protetto 

  Łukasz Kubot /  Fabrice Martin (primo turno)

Qualificati 

  Sander Gillé /  Joran Vliegen (semifinale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Erste Bank Open 2022